Этьенн () — французская фамилия:

 Этьенн — семья французских типографщиков, происходившая из древнего дворянского провансальского рода.
 Этьенн, Анри II (1528—1598) — французский типограф, филолог, эллинист и гуманист.
 Этьенн, Деррик (род. 1996) — гаитянский футболист, полузащитник.
 Этьенн, Полин (род. 1989) — бельгийская актриса.
 Этьенн, Роберт I (1503—1559) — французский типограф.
 Этьенн, Шарль (1504—1564) — французский врач, типограф и писатель.
 Этьенн, Шарль Гийом (1777—1845) — французский драматург и публицист.
 Этьенн, Эндрю (род. 1990) — тринидадский футболист, защитник.

 См. также
 Этьен